Algoma (Mississippi)
Algoma (Wisconsin)
Distrito de Algoma

Desambiguações de topônimos